Albert Steinberger (1840-1894), Premier ministre des Samoa ;
 Emil Steinberger (1933-), humoriste suisse ;
 Gábor Steinberger (1911-1985), compositeur hongrois ;
 Jack Steinberger (1921-2020), physicien américain ;
 Julia Steinberger (1974-), chercheuse suisse ;
 Helmut Steinberger (1944-), acteur autrichien ;
 Sarolta Steinberger (1875-1965), médecin.

Steinberger pet aussi faire référence à :
 Steinberger, fabricant de guitares, filiale de Gibson

Homonymie de patronyme
Patronyme allemand
Patronyme juif